×Achimenantha est un genre hybride de plantes de la famille des Gesneriaceae.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Achimenantha naegelioides (Van Houtte) H.E. Moore

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 

Gesneriaceae
Genre d'Angiospermes (nom scientifique)